Taylor County je název devíti okresů ve Spojených státech amerických:
 Taylor County (Florida) – okres státu Florida
 Taylor County (Georgie) – okres státu Georgie
 Taylor County (Iowa) – okres státu Iowa
 Taylor County (Kentucky) – okres státu Kentucky
 Taylor County (Texas) – okres státu Texas
 Taylor County (Západní Virginie) – okres státu Západní Virginie
 Taylor County (Wisconsin) – okres státu Wisconsin